Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014 проводился с 1 по 2 июня 2014 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Iain Craig (Iain Craig как скип стал чемпионом среди смешанных команд в 3-й раз и 3-й раз подряд), победившая в финале команду скипа Liz Matthews. Бронзовые медали завоевала команда скипа Thivya Jeyaranjan.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды разбиваются на 2 группы по 3 команды в каждой и играют между собой по круговой системе в один круг (команда играет 3 матча — только с командами из другой группы). За победу команде начисляет 2 очка, за ничью (ничьи — в отличие от обычных правил кёрлинга — допустимы) 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Кроме этого команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их сумме команды ранжируются при равенстве итогового количества очков. Затем на втором этапе, плей-офф, две лучшие команды в каждой группе играют полуфиналы между собой (то есть «1-е место в группе А» с «2-м местом в группе А» и аналогично для группы Б). Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие разыгрывают бронзу в матче за 3-е место. Команды, занявшие в группах 3-е место, встречаются между собой в дополнительных двух матчах (вместе с результатом их встречи на групповом этапе эти матчи образуют серию «до двух побед из трёх матчей»).

Все матчи проводятся в 6 эндов и без экстра-энда, кроме финала — который проводится в 8 эндов и (если потребуется) с экстра-эндом.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

Плей-офф

За 5—6 места 
(учитывая результат первого матча между этими командами на групповом этапе, где была ничья)

Матч 2 / 3. 2 июня, 8:00

Матч 3 / 3. 2 июня, 10:00

За 1—4 места 

Полуфиналы. 2 июня, 8:00

Матч за 3-е место. 2 июня, 10:00

Финал. 2 июня, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2014
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в Новой Зеландии в 2014 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Июнь 2014 года